Cella – parte interna di un tempio greco o romano
 Cella – stanza personale di un monaco o una monaca nel monastero, o di un frate o una suora nel convento; per estensione luogo angusto
 Cella – moneta medievale italiana d'argento coniata all'Aquila, del valore di un quarto di carlino.
 Cella – stanza d'una prigione dove sono rinchiusi uno o più detenuti.
 cella di rigore o cella di isolamento – particolare cella di una prigione ove si viene rinchiusi per punizione.
 Cella frigorifera – stanza entro la quale vengono conservate carni ed alimenti.
 Cella radio – elemento territoriale di una rete di telefonia mobile
 Cella a combustibile o fuel cell – dispositivo elettrochimico per ricavare elettricità da sostanze chimiche
 Cella campanaria – parte del campanile che ospita le campane.
 Cella elettrochimica – dispositivo in grado di convertire energia elettrica in energia chimica o energia chimica in energia elettrica. 
 Cella galvanica – cella elettrochimica che permette di convertire energia chimica in energia elettrica.
 Cella solare – dispositivo per ricavare energia dal sole.
 Cella – uno degli elementi che compongono un favo in nido di api
 Cella – l'unità di trasmissione dati nelle reti di telecomunicazioni ATM

Geografia

Italia 
 Cella Dati – comune italiano in provincia di Cremona
 Cella Monte – comune italiano in provincia di Alessandria
 Cella – frazione del comune di Noceto (PR)
 Cella – frazione del comune di Ovaro (UD)
 Cella – frazione del comune di Reggio Emilia
 Cella – frazione del comune di Varzi (PV)

Spagna
 Cella – comune spagnolo dell'Aragona

Altri progetti

Pagine correlate 
 Celle